Solter ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Solter (* 1965), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Davor Solter (* 1941), kroatisch-US-amerikanischer Entwicklungsbiologe
 Fany Solter (* 1944), Pianistin und Hochschullehrerin
 Friedo Solter (1932–2023), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Hannelore Solter (vor 1970), deutsche Hörspielregisseurin